Bożena Popowska - polska prawniczka
 Ełena Popowska - macedońska pływaczka
 Hanna Popowska-Taborska - polska językoznawczyni
 Kasia Popowska - polska piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów